Ай-Йорі — гора в Криму, частина хребта Урага. Висота 851 м.
 Ай-Йорі — гора в Криму поблизу Алушти. Висота 570 м.
 Ай-Йорі-1 — джерело в Криму поблизу Алушти.
 Ай-Йорі-2 — джерело в Криму поблизу Бабуган-яйли (з боку моря).